Ефимкин — русская фамилия; имеет женскую форму Ефимкина. Известные носители:
 Ефимкин, Александр Сергеевич (род. 1981) — российский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Ефимкин, Владимир Сергеевич (род. 1981) — российский велогонщик, брат-близнец Александра.